Il singolare  del BCR Open Romania 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Gilles Simon era il campione uscente, ma ha scelto di non partecipare.

Albert Montañés ha battuto in finale 7-6(2), 7-6(6) Juan Mónaco.

Teste di serie

  Victor Hănescu (primo turno)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Juan Mónaco (FInale)
  Igor' Andreev (primo turno)

  Albert Montañés
  Daniel Köllerer (secondo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Pablo Cuevas (quarti)

Tabellone

Finals

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

BCR Open Romania 2009
ATP World Tour 2009